Giovinezza est le titre de plusieurs hymnes italiens :

 Giovinezza : célèbre hymne de la Goliardia de Turin, écrit en 1909 par le poète italien Nino Oxilia et mis en musique par Giuseppe Blanc.
 Giovinezza : hymne des Arditi (commandos) écrit en 1917.
 Giovinezza : hymne des Squadristi, écrit en 1919.
 Giovinezza : de 1924 à 1943 hymne officiel du Parti national fasciste italien et de l’armée italienne ainsi que l’hymne national non officiel de l'Italie, aux côtés de la Marcia Reale d’Ordinanza (hymne officiel de la royauté).

Voir aussi 
 Addio giovinezza!